1746 Brouwer – asteroide della fascia principale

Persone 

 Adriaen Brouwer – pittore fiammingo 
 Alexander Brouwer – giocatore di beach volley olandese
 Bertha Brouwer – velocista olandese
 Dirk Brouwer – astronomo olandese
 Hendrik Brouwer – esploratore olandese
 Leo Brouwer – musicista cubano
 Luitzen Brouwer – matematico olandese
 Wouter Brouwer – schermidore olandese